Józefatów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Józefatów, un village du powiat de Łask
 Józefatów, un village du powiat de Skierniewice